Le district de Xuanwu (玄武) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
 Le district de Xuanwu (宣武) est une subdivision de la municipalité de Pékin en Chine.
 Xuanwu (玄武), la tortue noire du nord, une créature de la mythologie chinoise.

Homonymie de toponyme